Турнир по пляжному футболу на Европейских играх 2015 проходил с 24 по 28 июня на Пляжной арене. В турнире принимали участие восемь мужских сборных Европы, каждая из которых состояла из 12 игроков. Этот турнир стал единственным чисто мужским турниром на Европейских играх 2015 года. Победителем турнира стала сборная России, которая в упорной борьбе одолела итальянцев — 3:2. Бронзу увезла сборная Португалии, обыграв в матче за 3-е место швейцарцев со счётом 6:5.

Квалификация 
Сборная Азербайджана автоматически прошла в финальную часть турнира на правах страны-хозяйки. Остальные семь команд определялись по итогам Евролиги 2014 года: на игры попали по три лучшие команды из каждой группы суперфинала плюс победитель дивизиона B.

Групповая стадия 
Жеребьевка которая разделила команды на две группы по четыре в каждой прошла 16 марта 2015 года в Баку.
 
Время начала всех матчей указано по местному времени Баку (UTC+05:00).

Группа A

Группа B

Классификационные матчи

Таблица

Плей-офф матчи

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Чемпионский плей-офф

Таблица

Матч за бронзовые медали

Матч за золотые медали

Результаты

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте Европейских Игр 2015
 Qualification Summary 
 Страница турнира на Beach Soccer Russia

Соревнования на Европейских играх 2015